Auenheim bezeichnet: 

 Auenheim (Bas-Rhin), Gemeinde im Elsass
 Auenheim (Bergheim), Ortsteil der Stadt Bergheim in Nordrhein-Westfalen
 Auenheim (Kehl), Ortsteil der Stadt Kehl in Baden-Württemberg
 Auenheim (Werra-Suhl-Tal), Ortsteil der Stadt Werra-Suhl-Tal in Thüringen